Васильково — деревня в Окуловском районе Новгородской области, относится к Берёзовикскому сельскому поселению.

Географическое положение 
Деревня расположена на Валдайской возвышенности, на пересечении трассы Крестцы—Окуловка—Боровичи и ж/д Санкт-Петербург—Москва, в 3,5 км к востоку от центра сельского поселения — села Берёзовик, в 2,5 к западу от города Окуловка, в 4,5 км к северо-западу от ж/д станции Окуловка.

Население 
В 2002 — 16.

История 
В конце XIX — начале XX вв. Васильково — в Заозерской волости Крестецкого уезда с центром в деревне Заозерье.

В 1908 в деревне Васильково было 10 дворов и 13 домов с населением 63 человека..

Примечания 

Населённые пункты Окуловского района
Берёзовикское сельское поселение